Владимир Григорьевич Литвинов: Литвинов, Владимир Григорьевич (род. 1949) — советский и украинский промышленный и политический деятель, депутат Верховной рады, Герой Украины.
 Литвинов, Владимир Григорьевич (1919—1944) — участник Великой Отечественной войны, гвардии капитан, Герой Советского Союза.